Vilém Fridrich Wied (Vilém Fridrich Herman Oto Karel; 27. června 1872, Neuwied – 18. června 1945, Neuwied) byl německý šlechtic, nejstarší syn Viléma zu Wied a starší bratr albánského knížete Wilhelma.

Původ a rodina 

Vilém Fridrich se narodil v Neuwiedu v Pruském království jako nejstarší syn knížete Viléma zu Wied (1845–1907; syn knížete Hermana zu Wied a Marie Nasavské) a jeho manželky Marie Oranžsko-Nasavské (1841–1910; dcera nizozmského prince Frederika a pruské princezny Luisy). Jeho tetou byla rumunská královna Alžběta zu Wied.

Manželství a potomci 
29. října 1898 se šestadvacetiletý Vilém Fridrich ve Stuttgartu oženil s o pět let mladší princeznou Pavlínou, jedinou dcerou württemberského krále Viléma II. a jeho první manželky Marie Waldecko-Pyrmontské. Za necelých čtyřicet sedm let manželství se jim narodili dva synové:

 Herman z Wiedu (18. srpna 1899 – 5. listopadu 1941)
 Dietrich z Wiedu (30. října 1901 – 8. června 1976)

Kníže z Wiedu 
Vilém Fridrich zdědil titul knížete z Wiedu v roce 1907 po smrti svého otce. Po Listopadové revoluci v Německu v roce 1919 byly všechny šlechtické tituly zrušeny. Stal se tak titulárním knížetem či Fürstem, jímž byl do své smrti v roce 1945, kdy po něm titul zdědil jeho čtrnáctiletý vnuk Fridrich Vilém (1931–2000). Jeho starší syn Herman totiž zemřel již v roce 1944 ještě před svým otcem při akci během druhé světové války v Řešově v Polsku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wiedové
Albánští šlechtici
Německá knížata
Nositelé Řádu rumunské koruny 1. třídy
Komtuři velkokříže Řádu polární hvězdy
Narození 27. června
Narození v roce 1872
Narození v Neuwiedu
Úmrtí 18. června
Úmrtí v Porýní-Falci
Úmrtí v roce 1945
Muži